Artikel 50 in het Verdrag betreffende de Europese Unie, dat na het Verdrag van Lissabon (2007) voorziet in een procedure om uit te treden uit de Europese Unie
Artikel 50 (Nederland), een voormalige politieke partij in Nederland (2012-2015)

Zie ook 
Brexit
Referendum over het EU-lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk (op 23 juni 2016)